Dans l'ancien Japon, Jōkō peut désigner :
 L'un des titres que peut porter un empereur retiré, dans le système de l'Insei ;
 Un titre de propriété d'un shōen, aussi appelé jōkō-shūin.

Musique 
 Joko, chanteuse française ;
 Joko, album du guitariste de jazz français Sylvain Luc.